

Astronomia 
 14616 Van Gaal – asteroide della fascia principale

Persone 
 István Gaál (1933-2007) – regista e sceneggiatore ungherese
 Louis van Gaal (1951) – calciatore e allenatore di calcio olandese

 Gaahl (1975) – cantautore norvegese

Geografia

Austria 
 Gaal – comune nel distretto di Murtal (Stiria)

Somalia 
 Laas Gaal – sito rupestre presso Hargheisa, città nel distretto di Hargheisa (Nordovest)

Pagine correlate 
GAL
Van Gaal